Sprimont est une commune de Belgique (province de Liège).
 Sprimont est un village de la commune de Sainte-Ode (Belgique-province de Luxembourg).

Bataille
 La Bataille de Sprimont a eu lieu en 1794.